1 gmina w Niemczech:
 Schacht-Audorf – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Rendsburg-Eckernförde

Osoby:
 Andrew Schacht – australijski siatkarz
 Falk Schacht – niemiecki prezenter telewizyjny
 Hjalmar Schacht – niemiecki ekonomista
 Theodor von Schacht – niemiecki kompozytor